Лиз Тейлър може да се отнася за:

 Лиз Тейлър (порнографска актриса) – американска порнографска актриса
 Елизабет Тейлър – американска актриса